DAAP () — проприетарный протокол, представленный компанией Apple в программном продукте iTunes и предназначенный для передачи мультимедийных файлов по локальной сети. Протокол базируется на HTTP. DAAP по умолчанию использует TCP порт 3689.

Используя этот протокол, iTunes может подключиться к другому компьютеру (обычно тоже iTunes) и загрузить метаданные фонотеки. Эти метаданные включают в себя список треков, теги, плей-листы, оценки. После загрузки метаданных фонотеки она отображается в iTunes аналогично локальной фонотеке, но в поддереве Общий доступ/Название фонотеки. Можно воспроизводить музыку из плей-листов или же, используя стандартные приёмы iTunes, выбрать музыку по жанрам, исполнителям или альбомам, и воспроизводить в режимах, поддерживаемых iTunes: по порядку, в произвольном порядке, повторять все, повторять одну, не повторять. Доступна перемотка файлов. Файлы при этом тоже передаются по протоколу DAAP, однако, iTunes не предоставляет возможности сохранять их.

История 
DAAP появился в iTunes версии 4.0. Ранние версии iTunes могли подключаться по Интернету, однако позже стало возможно подключаться только в пределах локальной подсети (возможны обходные пути).

Сторонние реализации 
 Модуль «Доступ DAAP» в Rhythmbox
 «Модуль коллекции DAAP для Amarok»

Примечания

Ссылки 
 Стабильные сборки Firefly Media Server — одной из лучших независимых реализаций DAAP сервера
 Rendezvous Proxy — с помощью этой кроссплатформенной программы можно делать Bonjour анонсы, чтобы нелокальный DAAP сервер появился в списке общедоступных фонотек iTunes
 Network Beacon — аналогичная программа для Mac OS X
 daap.toom.su — инструкция по применению Rendezvous Proxy для подключения iTunes к DAAP серверу
 ZeroSpan — программа, позволяющая объединять Bonjour сервисы нелокальных компьютеров (в том числе фонотеки iTunes)
 Список ПО с поддержкой DAAP в английской Википедии

Сетевые протоколы
Apple